Ганем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ганем, Дония Самир (род. 1985) — египетская актриса и певица.
 Ганем, Эди — американская актриса.
 Другое 
 «Ганем-фильм» — сирийская киностудия. 

 См. также 
 Шукри Мухаммад Ганем (1942—2012) — ливийский экономист, профессор, политический и государственный деятель.